Roon-Denkmal bezeichnet:
 Roon-Denkmal (Berlin), Denkmal an Albrecht von Roon in Berlin
 Roon-Denkmal (Görlitz), Denkmal an Albrecht von Roon in Görlitz